Дипо́ль:
 Диполь — в электродинамике: система, служащая для приближённого описания поля, создаваемого более сложными системами зарядов, а также для приближенного описания действия внешнего поля на такие системы.
 Акустический диполь ()
 Диполь — в радиотехнике: простая и очень распространённая антенна.
 Дипольные отражатели — средство радиоэлектронного подавления.
 Диполь — в климатологии: неравномерный нагрев той или иной среды. Например, диполь Индийского океана.

Фамилия 
 Диполь, Алессия Афи (род. 1995) — горнолыжница.

См. также 
 Диаграмма направленности